1. Turniej Czterech Skoczni (niem. 1. Vierschanzentournee) – 1. w historii edycja Turnieju Czterech Skoczni, rozegrana w dniach 1–11 stycznia 1953.

Zwycięzcą turnieju został Josef Bradl – reprezentant Austrii. Tuż za nim uplasowali się dwaj Norwegowie: Halvor Næs oraz Asgeir Dølplads.

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1953
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Asgeir Dølplads. Norweg wyprzedził austriackiego skoczka Josefa Bradla o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant RFN – Toni Brutscher, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.

Oberstdorf 
Data: 4 stycznia 1953
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Erling Kroken. Norweg wyprzedził Josefa Bradla o 1,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Norweg Asgeir Dølplads, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.

Innsbruck 
Data: 6 stycznia 1953
Państwo: 
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Josef Bradl. Austriak wyprzedził norweskiego skoczka – Asgeira Dølpladsa o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji – Harry Bergquist, który stracił do zwycięzcy 5 punktów.

Bischofshofen 
Data: 11 stycznia 1953
Państwo: 
Skocznia: im. Paula Ausserleitnera

Wyniki konkursu 
Zwycięzcą konkursu został Halvor Næs. Norweg wyprzedził Josefa Bradla o 9,4 punktu. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji – Harry Bergqvist, który stracił do zwycięzcy 11,6 punktu.

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1953 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1953 w Niemczech
1953 w Austrii